PC kan syfta på:

 PC, förkortning av engelska personal computer – en dator avsedd för en enskild användare, se persondator
 IBM PC – en persondatormodell tillverkad av IBM
 IBM PC-kompatibel eller bara PC – persondatorer med samma arkitektur som en IBM PC
 PC Engine – en spelkonsol ifrån NEC och Hudson Soft från 1987
 PC Engine Duo –  en spelkonsol utvecklad av NEC och Hudson Soft från 1991
 PC – ett register i en processor, se instruktionspekare
 PC – en typ av plast, se polykarbonat
 PC – en gymnasieskola i Östersund, se Palmcrantzskolan
 pc – ett längdmått inom astronomin, se parsec